Friedrich Zyro – teologo e docente svizzero
 Karl Zyro – politico svizzero
 Mateusz Żyro – calciatore polacco, difensore
 Michał Żyro – calciatore polacco, centrocampista o ala
 Tomasz Żyro – politologo e docente polacco